Захаров, Михаил:
 
 
 Захаров, Михаил Дмитриевич (1907—?) —  председатель Челябинского Исполнительного комитета.
 Захаров, Михаил Егорович (1918—?) — Герой Социалистического Труда.
 
 
 Захаров, Михаил Николаевич (1912—1978) — советский адмирал.
 Захаров, Михаил Петрович (1817—1889) — русский писатель, редактор «Ведомостей московской городской полиции».
 Захаров, Михаил Степанович (известен как: Державин; 1903—1951) — советский актёр.